De Lichtstadderby of (Eindhovense derby) is een voetbalwedstrijd tussen de clubs Brabantia, FC Eindhoven, PSV en haar beloftenteam Jong PSV. Alle clubs komen uit de stad Eindhoven. De naam Lichtstadderby dankt de wedstrijd aan de bijnaam van de stad Eindhoven. Vanaf het begin van het betaalde voetbal werden er wedstrijden in competitie- en toernooiverband gespeeld tegen elkaar. De meeste wedstrijden zijn gespeeld tussen FC Eindhoven en PSV. Brabantia keerde na één seizoen terug naar het amateurvoetbal. Sinds de toetreding in 2013 van Jong PSV in het betaald voetbal, keerde de wedstrijd terug op de kalender. Dit was de eerste keer sinds 1977 dat de wedstrijd in competitieverband werd gespeeld.

Uitslagen

Brabantia – FC Eindhoven

Brabantia – PSV

FC Eindhoven – PSV

FC Eindhoven – Jong PSV

Zie ook
 Brabantia
 FC Eindhoven
 PSV
 Jong PSV
 Lijst met Nederlandse voetbalderby's

Externe links

RKVV Brabantia
FC Eindhoven
PSV
Voetbalklassieker in Nederland